O New York Inter-Giuliana foi um time de futebol com sede na cidade de Nova York .

História 
O clube foi vice-campeão da National Challenge Cup em 1975 e 1976 .  Eles também participaram da Copa dos Campeões da CONCACAF em 1976 e desistiram de participar em 1977 .

Honras 

 National Challenge Cup 
 Finalista (1) : 1975, 1976 

Clubes de futebol extintos de Nova Iorque (estado)